Paul George (ur. 2 maja 1990 w Palmdale) – amerykański koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik Los Angeles Clippers.

Został wybrany z 10 numerem w drafcie w 2010 roku po dwuletnim okresie gry we Fresno State Bulldogs. George zadebiutował w NBA w meczu ze Spurs grając 23 minuty i rzucając 4 punkty. W 2012 roku George wziął udział w konkursie wsadów.

2 czerwca 2014 został wybrany do pierwszej piątki defensorów sezonu 2013/14. Został też wybrany do trzeciej piątki All-NBA Team za sezon 2013/14.

6 lipca 2017 trafił w wyniku wymiany do zespołu Oklahomy City Thunder.

10 lipca 2019 dołączył w wyniku transferu do Los Angeles Clippers.

Osiągnięcia 
Stan na 20 lutego 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Zaliczony do II składy konferencji Western Athletic (2010)

 NBA
 Zawodnik, który poczynił największy postęp (2013)
 Wybrany do:
 I składu:
 NBA (2019)
 defensywnego NBA (2014, 2019)
 II składu:
 debiutantów NBA (2011)
 defensywnego NBA (2013, 2016)
 III składu NBA (2013, 2014, 2016, 2018, 2021)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023)
 Rising Stars Challenge (2012)
 konkursu:
 wsadów NBA (2012, 2014)
 rzutów za 3 punkty (2013, 2018)
 Zawodnik:
 miesiąca NBA (listopad 2013, 2015, kwiecień 2017)
 tygodnia NBA (17.12.2012, 11.11.2013, 20.01.2014, 30.11.2015)
 Lider:
 sezonu regularnego w przechwytach (2019)
 play-off w liczbie celnych rzutów za 3 punkty (2014)

 Reprezentacja
  Mistrz olimpijski (2016)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na NBA.com 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Indiana Pacers
Koszykarze Fresno State Bulldogs
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
NBA All-Stars
Koszykarze Oklahomy City Thunder
Koszykarze Los Angeles Clippers
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1990